Parte dos controles neurais circulatórios

 O reflexo pressor do exercício nada mais é do que um dos mecanismos nervosos que participa da regulação cardiovascular, sendo os outros 2: comando central e reflexo barorreceptor arterial.
 O reflexo pressor nada mais é que um sistema de feedback que percebe o trabalho dos músculos, monitorando a contração e a acumulação de resíduos celulares nele, sendo uma resposta hemodinâmica normal ao exercício em indivíduos saudáveis
 Então esse controle neural circulatório conhecido como reflexo pressor do exercício tem esse nome por ocorrer em músculos que estão envolvidos em exercícios físicos. Acontece que, na atividade física, essa estimulação mecânica nos músculos associada à contração, pode estimular terminações nervosas eferentes  e fazer com que ocorra um reflexo cardiovascular, que no caso se chama mecanorreflexo. então os mecanorreceptores estimulam fibras aferentes mielinizadas tipo III, que respondem principalmente a estímulos mecânicos, por isso a ligação com atividade física, e elas são ativadas ao inicio das contrações, com sua estimulação é inicia imediatamente após o inicio do exercício causando um rápido aumento da frequência cardíaca, que ocorre pois os mecanorreceptores informam o Sistema nervoso central das contrações, que em resposta aumenta a atividade simpática na região bulbar e diminui a atividade vagal.
 Com o aumento do esforço os metabólitos como ácido lático, adenosina, fosfato, cininas e cátions são produzidos no músculo esquelético, além da produção o aporte sanguíneo para o músculo esquelético pode não ser suficiente prejudicando a cinética de remoção dos subprodutos do metabolismo que uma das formas de determinação seria por meio da máxima fase estável de lactato sanguíneo (MLACSS), que é definida como a máxima intensidade de exercício de carga constante onde ainda se observa equilíbrio entre a taxa de liberação e remoção do lactato sanguíneo. Quando a oferta de oxigênio não pode alcançar as demandas metabólicas do músculo em contração e a liberação e remoção do de substratos como lactato não está mais em equilíbrio, os metaborreceptores musculares são ativados. Ocorre então um reflexo cardiovascular, chamado de metaborreflexo. Fibras aferentes não mielinizadas do tipo IV são sensíveis a metabólitos, especialmente à acidose, estritamente ligadas ao acumulo de lactato e também sensíveis a prostaglandinas e bradicininas. Quando ativados essas fibras informam a região bulbar sobre esse acumulo de metabólicos, que por sua vez aumenta a atividade simpática e diminui a atividade parassimpática, que leva ao aumento da ventilação pulmonar e causa vasoconstricção nos músculos que não estão em exercício, alem de aumentar o debito cardíaco (volume sistólico x frequência cardíaca), fazendo então com que o sangue oxigenado chegue mais aos músculos esqueléticos em atividade e não aos que não são usados. A estimulação das fibras aferentes tipo III e IV parece ser essencial para a resposta hemodinâmica normal ao exercício em indivíduos saudáveis. A maioria das fibras aferentes dos grupos III e IV entra na medula espinhal via corno dorsal; impulsos dessas fibras provavelmente apresentam diversos níveis de integração, o reflexo parece não necessitar do tronco cerebral apesar de haver um nível de integração supraespinhal com o bulbo.
 Apesar dessa divisão para estudo desses reflexos, é obvio que eles se completam e acrescentam um ao outro, e mesmo com a clara diferenciação dos gatilhos que ativam eles, é visível que existe um grau de sobreposição entre "mecano" e "metaborreceptores" e observações mais recentes resolveram ver de outra forma, e não considerar mais esses receptores como estruturas distintas, provendo novos termos, esses estudos utilizam o termo "ergorreceptores", que diz respeito a aferência dos dois receptores, e como ergorreflexo, o  reflexo desencadeado por ambos os tipos de receptores.

Exemplo de funcionamento do Reflexo Pressor do Exercício

É possível notar a atuação do Reflexo Pressor do Exercício por meio de um experimento que utilize a oclusão do fluxo sanguíneo durante a execução de um exercício físico.

Materiais

 2 aparelhos medidores de Pressão Arterial (Esfigmomanômetro);
 1 dinamômetro manual;
 1 cronômetro.

Execução

 Primeiramente, serão colocados os esfigmomanômetros, um em cada braço do indivíduo. Então, se aferirá os índices de Pressão Arterial Sistólica, Diastólica e Média, do indivíduo, ainda sentado, e em repouso relativo. Estes dados serão comparados aos valores encontrados posteriormente.
 Com o uso do dinamômetro, será medida a força total de preensão manual do voluntário em sua mão dominante. Com esta medida, se calculará o valor respectivo a 30% da força total do indivíduo, para as fases subsequentes.
 Dando início ao exercício, o voluntário pressionará o dinamômetro a 30% de sua força máxima medida anteriormente. Manterá esse nível de força constantemente pela duração do exercício. A cada minuto, o medidor do braço oposto aferirá a Pressão Arterial do indivíduo.
 Aos 4 minutos, após a terceira medição ter sido realizada, o esfigmomanômetro do braço em exercício será ativado a 200mmHg para a realização da oclusão total no fluxo sanguíneo deste braço. O indivíduo continuará em exercício após a oclusão por mais um minuto, onde se realizará mais uma aferição da pressão.
 Após esta última medição, o indivíduo cessará o exercício, mas a oclusão será mantida. Passado mais um minuto, se medirá novamente a Pressão Arterial.
 Por fim, a oclusão será encerrada e, após um minuto com o fluxo livre, se realizará uma última aferição.

Resultados Esperados

Se todas as etapas forem realizadas com sucesso, será possível notar a ação do Reflexo Pressor do Exercício, mais especificamente do metaborreflexo, devido à oclusão arterial durante o exercício.

 Ao iniciar o exercício os metabo e os mecanorreceptores enviarão os sinais de demanda enérgica ao Sistema Nervoso Central, causando uma alteração na Pressão Arterial.
 Quando a oclusão do fluxo sanguíneo é iniciada ainda durante o exercício, não serão notadas diferenças.
 Já quando o exercício é interrompido, mas a oclusão é mantida, espera-se que a Pressão Arterial se mantenha em níveis similares aos do exercício, não retornando aos níveis de repouso.

 Isso ocorre devido ao fato de que, como a oclusão bloqueia o fluxo sanguíneo, as substâncias e resíduos metabólicos resultantes do exercício permanecerão concentrados na região. Com isso, os metaborreceptores continuarão sendo acionados mesmo que o exercício já não esteja mais ocorrendo.
 Por fim, ao encerrar a oclusão, o fluxo sanguíneo volta a transportar as substâncias, que serão diluídas pelo sangue e posteriormente eliminadas da circulação.
 Com isso, espera-se que os índices da Pressão Arterial voltem gradualmente ao número de repouso, visto que nem o metaborreflexo e nem o mecanorreflexo estão em atividade imediata.

Desta forma, é possível analisar o efeito direto que o Reflexo Pressor do Exercício exerce na regulação cardiovascular.

Referências  

 «Débito cardíaco». 26 de março de 2018. Consultado em 27 de junho de 2019
 Belli, Juliana (10 de junho, 2011). «Comportamento do ergorreflexo na insuficiência cardíaca». Arq. Bras. Cardiol. vol.97 no.2 São Paulo. Consultado em 27 de junho de 2019
  Denadai, Benedito (janeiro de 2013). «Validade da velocidade crítica para determinação dos efeitos do treinamento no limiar anaeróbio em corredores de endurance.» (PDF). Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, 2003, vol. 3, nº 1. Consultado em 27 de junho de 2019
  NASCIMENTO, Dahan da Cunha; "Hipótese sobre o Comportamento do Reflexo Pressor Durante o Método Oclusão Vascular em Indivíduos com Doenças Cardiovasculares", p. 31 -34. In: Exercício Físico com Oclusão Vascular: Métodos para a Prescrição Segura na Prática Clínica. São Paulo: Blucher, 2018.

Escolha do tema 
Esse tema não é encontrado no Wikipedia com essas nomenclaturas e essas informações são de extrema importância na área da educação física, então optei pela escolha desse tema, para que diferente do que aconteceu comigo, ao procurar na internet, com as nomenclaturas estudas, os alunos tenham a oportunidade de encontra rapidamente e facilmente, as informações que precisão com, com os nomes que aprenderam para facilitar o aprendizado, além de que o estudo da regulação cardiovascular é um dos temas mais importantes e sempre pode ser trabalhado, melhorado e transmitido, para os futuros profissionais, já que se não tiverem conhecimento sobre o assunto como um todo, podem levar os seus futuros alunos a fatalidades, devido a falta de conhecimento.